Buteogallus schistaceus — вид хищных птиц из семейства ястребиных.

Распространение 
Обитают в северной части Южной Америки на территории Бразилии, Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы и Французской Гвианы.

Описание 
Это птицы среднего и крупного размера (длина тела составляет 41-46 см), шиферно-серого цвета, с контрастными ярко-белыми горизонтальными полосами на хвостовых перьях. Грудь белого цвета с вертикальными чёрными отметинами. Восковица оранжевая, радужная оболочка жёлтая.

Вокализация 
Звук — громкий свист: «Пииееееаа».

Примечания

Ссылки 
 «Slate-colored hawk» videos на Internet Bird Collection
 Slate-colored Hawk photo gallery на VIREO

Крабовые канюки
Животные, описанные в 1851 году
Птицы Южной Америки